Az 2016-os Tippeligaen volt a 72. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2016. március 11-én kezdődött és november 6-án ért véget.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont újra a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében huszonnegyedjére.

Csapatváltozások

Részt vevő csapatok

Személyek és támogatók

Vezetőedző váltások

Tabella

Osztályozó 
Eredmények

 A Stabæk csapata nyert 2–1-es összesítéssel.

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Mesterhármast elérő játékosok 

 I = idegenben; H = hazai pályán

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 10
  Kjetil Wæhler (Vålerenga)
 Legtöbb piros lap: 2
  Francisco Júnior (Strømsgodset)
  Frode Kippe (Lillestrøm)

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 56
 Brann
 Legtöbb piros lap: 4
 Strømsgodset

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég 1
Eliteserien szezonok